Folstad ou Følstad sont des patronymes pouvant désigner:

Patronyme
 (1932-2009), actrice norvégienne
 (né en 1981), joueuse norvégienne de football
 (né en 1951), boxeur américain

Homonymie de patronyme